Walliance est une plateforme italienne de financement participatif par titres () spécialisée dans l'immobilier et active depuis . La  plateforme possède des bureaux à Trente, Milan et Paris.

Histoire 
Walliance est une  fondée en 2017 par Giacomo, Gianluca Bertoldi et Marco Mongera. En 2019, elle procède à une augmentation de capital qui porte la société à un actif de . Le , Walliance obtient par l'autorité des marchés financiers l'autorisation pour opérer sur le marché français, et est immatriculée au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) dans la catégorie Conseiller en investissements participatifs (CIP).

Liste des notes 

Immobilier
Financement participatif